Лидия Херлииевна Иргит (; род.24 сентября 1954) — советская тувинская поэтесса, член Союза журналистов СССР, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Республики Тува.

Биография 
Родилась 24 сентября 1954 года в местечке Сайыр-Аксы (сейчас входит в состав села Шуй) Бай-Тайгинского района Тувинской автономной области. В 1979 году окончила филологический факультет Кызылского Государственного педагогического института, в 1997 году — высшие литературные курсы при Литературном институте имени М. Горького. Работала радиожурналистом Государственной телерадиокомпании Тувы, председателем Литературного фонда Союза писателей Тувы. Первое стихотворение «Капля» напечатано в газете «Тыванын аныяктары» (1972). Её стихи были опубликованы под названием «Зеркало озера» в сборнике молодых авторов «Ростки» (1981) на тувинском языке. Главные темы её творчества: Родина, нравственность. Автор многих очерков о людях труда. В 1997 г. в городе Москве вышел её сборник «Серебряный родник» на русском языке. Заслуженный работник культуры Республики Тыва (1998), Награждена медалью «100-летие со дня рождения М. А. Шолохова» (2005), член Союза журналистов СССР (1984), член Союза писателей России (1996).

Награды и звания 
 Заслуженный работник культуры Республики Тыва (1998)
 медаль «100-летие со дня рождения М. А. Шолохова» (2005)

Основные публикации 
 стихотворение «Капля» (1972)
 сборник «Зеркало озёр»(1981)
 стихи «Цветок таволги» (1991)
 стихи «Серебряный родник» (1997)
 стихи «Счастья граммов семь» (2008)
 очерки «Женщины Тувы»(2007)
 очерки «Орденосные женщины Тувы» (2007) и др.

Примечания 

Писатели России
Тувинские поэты
Деятели культуры Тывы
Заслуженные работники культуры Республики Тыва
Члены Союза журналистов СССР
Члены Союза писателей России
Выпускники Тувинского государственного университета